Drehkranz bezeichnet

 in der Technik allgemein ein Drehwerk
 in der Fahrzeugtechnik einen Drehschemel